Villanueva de la Vera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de la Vera (ort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Villanueva de la Vera (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar